Armando Broja – calciatore albanese
 Ron Broja – calciatore kosovaro naturalizzato albanese